Sext Lucili, tribú de la plebs el 86 aC.
 Luci Lucili, militar romà de la segona meitat del segle I aC.
 Gai Lucili, poeta romà
 Lucili, militar romà
 Lucil·li, poeta grec.
 Lucil·li de Tarra, escriptor grec.